

Astronomia
14498 Bernini – asteroide della fascia principale
Cratere Bernini – cratere d'impatto  sulla superficie di Mercurio

Aziende
Bernini – azienda produttrice di mobili

Persone 
Amos Bernini – politico italiano
Andrea Bernini – calciatore italiano
Anna Maria Bernini – politica italiana
Arciero Bernini – fisico italiano
Bruno Bernini – partigiano e politico italiano
Carlo Bernini – uomo politico italiano
Dante Bernini – vescovo cattolico italiano
Domenico Bernini – storico e biografo italiano, figlio di Gian Lorenzo
Ferdinando Bernini – insegnante e politico italiano
Franco Bernini – sceneggiatore e regista italiano
Gian Lorenzo Bernini – architetto, scultore e pittore italiano
Giorgio Bernini – uomo politico italiano
Giuseppe Bernini – cestista italiano
Ivana Bernini Lavezzo – politica italiana
Lorenzo Bernini - filosofo italiano
Luigi Bernini – architetto, ingegnere e scultore italiano
Mario Bernini detto Bachicche – fantino italiano
Massimiliano Bernini – politico italiano
Paolo Bernini – politico italiano
Pietro Bernini – pittore e scultore italiano
 Rosalba Bernini – pittrice italiana di acquerelli botanici
Stefano Bernini – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro 
Bernini – famiglia nobile romana
Bernini – stazione della metropolitana di Torino
Bernini Palace Hotel – storico albergo a 5 stelle di Firenze sito nel Palazzo Columbia-Parlamento
Villa Bernini Buri – villa storica di Verona